Черпак:
 Черпак — большая разливная ложка с длинной рукояткой.
 Черпак — разновидность ковша.
 Черпак — рыболовная принадлежность в виде большой плоской ложки с множеством мелких отверстий для прохождения воды.
 «Черпак» — иерархия неуставных взаимоотношений (так называемые годковщина, дедовщины).
 Черпак, Самуил Евелевич (1909—1988) — советский инженер-геолог, специалист в области нефтегазовых месторождений, лауреат Ленинской премии.